Rancio, in gergo, pasto fornito ai soldati
 Rancio, rione della città di Lecco 
 Rancio Valcuvia, comune italiano della provincia di Varese

Note